Алекса́ндр Аверья́нов: Аверьянов, Александр Александрович (род. 1969) — российский футболист.
 Аверьянов, Александр Вячеславович (род. 1965) — российский учёный-медик, член-корреспондент РАН (2022).
 Аверьянов, Александр Казимирович (род. 1955) — белорусский государственный деятель, дипломат.
 Аверьянов, Александр Николаевич (1948—2021) — советский футболист и российский тренер.
 Аверьянов, Александр Олегович (род. 1965) — российский биолог, палеонтолог. 
 Аверьянов, Александр Петрович (1866—?) — депутат Государственной Думы.
 Аверьянов, Александр Юрьевич (род. 1950) — российский художник-баталист.